Шелига (пол. Szeliga) — многозначный термин.

 Шелига, Александер (род. 1980) — словенский футболист.
 Шелига, Войцех (ум. 1585) — польский врач.

 Шелига — польский дворянский герб.

Примечания